Kostelů zasvěcených Panně Marii Královně neboli Panně Marii Královně nebes je více:

 Kostel Panny Marie Královny (Hrušovany u Brna)
 Kostel Panny Marie Královny (Jestřebí)
 Kostel Panny Marie Královny (Lačnov)
 Kostel Panny Marie Královny (Ostrava)
 Kostel Panny Marie Královny (Marienberg)
Kostel Panny Marie, královny posvátného růžence okres Ostrava

Panně Marii Královně je i spoluzasvěcováno:
 Kostel svatého Jiljí a Panny Marie Královny v Třeboni
Kostel Panny Marie Královny a svatého Gotharda v Mosonmagyaróváru

Související články 
 Kaple Panny Marie Královny
 Kostel Panny Marie
 Kostel Panny Marie Královny míru
 Kostel Panny Marie Královny andělů